Ву́лиця Авіаці́йна — назва вулиць у різних містах України.

Вулиця Авіаційна — вулиця у Броварах
 Вулиця Авіаційна — вулиця у Кропивницькому
 Вулиця Авіаційна — вулиця у Львові
 Вулиця Авіаційна — вулиця в Одесі
 Вулиця Авіаційна — вулиця в Хмельницькому

Вулиці